John Reynolds (docent)
 John Reynolds (motorcoureur)
 John Reynolds (acteur)